Cazabon ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Cazabon (* 1933), kanadischer Ordensgeistlicher, emeritierter Bischof von Saint-Jérôme
 Michel-Jean Cazabon (1813–1888), trinidadischer Maler